Maria Anna af Østrig kan henvise til:

 Maria Anna af Østrig (1610-1665)
 Maria Anna af Østrig (1634-1696)
 Maria Anna af Østrig (1718-1744) 
 Maria Anna af Østrig (1738-1789)
 Maria Anna af Østrig (1882-1940)